FC Kotayk é uma equipe armênia de futebol com sede em Abovyan. Disputará a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Abovyan City Stadium, que possui capacidade para 3.946 espectadores.

História 

O FC Kotayk foi fundado em 1955.

Em junho de 2016, vários sites armênios anunciaram que o clube iria retornar ao futebol com ajuda de vários contribuidores da região de Kotayk, com a gestão de Samvel Petrosyan.

Kotayk
Clubes de futebol fundados em 1955